Pitas (district), een district in de Maleisische deelstaat Sabah
 Pitas (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Pitas